Юльевка — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Юльевка — село в Аулиекольском районе Костанайской области.

Украина 
 Юльевка — село в Запорожском районе Запорожской области.